Aspirator – urządzenie ssące, o zróżnicowanej budowie i przeznaczeniu:
 urządzenie laboratoryjne  do pobierania próbek powietrza lub innych gazów
 urządzenie do oczyszczania powietrza z pyłów
 urządzenie do odsysania płynów i gazów z ciała, m.in. podczas operacji chirurgicznych
 drobne urządzenie medyczne służące do oczyszczania wydzielin nosowych u małych dzieci

Zobacz też 
 pompka wodna

Przypisy